Youth kan avse:

 Youth (album) – ett album av Matisyahu
 Youth (musikalbum av Collective Soul) – ett album av Collective Soul
 Youth – en basist i Killing Joke, se Martin Glover